Бе́ни () — департамент Боливии.

Площадь — 213 564 км². Население 445 234 жителей (2010).

Административный центр — город Тринидад.

История 
В древности (4000—1300 лет до н. э.) на территории департамента существовала крупная Гидравлическая культура насыпей, оставившая после себя многие тысячи искусственных курганов, на которых жители данной культуры пережидали наводнения.

Административное деление

Примечания 

Департаменты Боливии